Rogatschowo () ist der Name russischer Orte:
 Rogatschowo (Archangelsk), Siedlung in der Oblast Archangelsk
 Rogatschowo (Dobritsch), Dorf in der Oblast Dobritsch
 Rogatschowo (Moskau, Dmitrow), Dorf im Rajon Dmitrow, Oblast Moskau
 Rogatschowo (Smolensk, Smolensk, Kosino), Dorf der Gemeinde Kosino im Rajon Smolensk, Oblast Smolensk
 Rogatschowo (Smolensk, Smolensk, Korochotkino), Dorf der Gemeinde Korochtkino im Rajon Smolensk, Oblast Smolensk
 Rogatschowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Weiterhin ist Rogatschowo der Name eines Flugplatzes in der Oblast Archangelsk, siehe Rogatschowo (Flugplatz)